(tout en majuscule depuis que Ai est passé chanteur) est un groupe de metal extrême japonais. Les riffs de guitares sont percutants, la batterie complètement folle, une très bonne ligne de basse et un chanteur à la voix guturalle mais qui sait parfois très bien "chanter" normalement quand la musique l'autorise. La musique de DEATHGAZE est majoritairement composée de morceaux très "rentre dedans" mais Ai (bassiste et leader du groupe) sait aussi composer des morceaux à peu près calme, plus proche du visual kei que du metal habituellement pratiqué par le groupe.

Histoire 
Deathgaze a été formé pendant l'été 2003 par Hazuki, Ai, Naoki, et Kanna. En 2007, Sou quitte le groupe et est finalement remplacé par Ai, bassiste du groupe, qui laisse sa place de bassiste libre. Le groupe se renomme alors « DEATHGAZE » et fait passer des auditions pour trouver un nouveau bassiste. En , Kosuke prend la place d'Ai. Naoto quitte le groupe le  (à la fin de la tournée "Evoke the real world") pour raisons personnelles et Takaki (ex. ASS'n'ARROW) devient membre officiel en novembre 2009 après avoir été pendant un certain temps membre de session.

Formation

Membres actuels 
 Ai (鐚依) : Chant (depuis )
 Naoki (直樹) : Batterie
 Kosuke (孝介) : Basse
 Takaki : Guitare (depuis )

Anciens membres 
 Hazuki : Chant (2003-2004) (désormais dans Lynch)
 Kanna (柑那) : Guitare (2004)
 Sou (宗) : Chant (2004-2006)
 Naoto : Guitare (2004-2009)

Discographie

Albums 
 2006 : genocide and mass murder (16-07-2006)
 2008 : AWAKE -evoke the urge- (10-12-2008)
 2009 : THE CONTINUATION (09-09-2009)
 2010 : BLISS OUT
 2012 : CREATURE ''(04-04-2012)

Maxi-singles

DVD

Livre 
 Venomous gaze (11-11-2006)

Références

Lien externe 
 

Groupe de visual kei
Groupe musical formé en 2003